Топографія — розділ геодезії, що вивчає земну поверхню, способи її вимірювання та зображення на плані або карті
 Анатомічна топографія — розділ анатомії, що вивчає розташування частин тіла і органів по окремих топографо-анатомічних ділянках
 Топографія рогівки — неінвазивний спосіб візуалізації кривизни поверхні рогівки
 Дифракційна топографія

Див. також 
 «Топографія терору» — інформаційно-виставковий центр і музей просто неба в Берліні
 «Християнська топографія» — твір Козьми Індикоплова